acetyloaceton, 
 aldehyd glutarowy, 
 kwas angelikowy, 
 kwas tyglowy, 
 metakrylan metylu, 
 γ-walerolakton,